

Regi
Alaric este un nume germanic, provenit din Ala: „al tuturor" și ric: "conducător".

Au existat doi regi vizigoți cu acest nume:
Alaric I care a domnit între 395 și 410, cunoscut pentru jefuirea Romei
Alaric al II-lea care a domnit între 485 și 507. După ce acesta a fost înfrânt și omorât de franci, vizigoții au pierdut teritoriile din Galia

Altele
Alaric Tokpa, un politician în Liberia
HMS Alaric (P441) a fost un submarin al Marinei Regale Britanice.